Sabrina, nastoletnia czarownica (właśc. Sabrina Spellman) – tytułowa bohaterka komików książek i filmów
 Sabrina, nastoletnia czarownica – seria komiksów
 Sabrina, nastoletnia czarownica – seria książek

Filmy i seriale 
 Sabrina, nastoletnia czarownica – serial TV z 1971 roku
 Sabrina, nastoletnia czarownica – serial TV z 1996 roku
 Sabrina, nastoletnia czarownica – film z 1996 roku
 Sabrina, nastoletnia czarownica – film z 2002 roku

Zobacz też 
 Sabrina Spellman
 Sabrina (serial animowany)
 Chilling Adventures of Sabrina (komiks)
 Chilling Adventures of Sabrina (serial telewizyjny)